Паре́ние:

 Планирующий полёт с использованием восходящих потоков воздуха.
 Парение моря — туманообразные испарения, которые возникают при быстрой конденсации тёплого водяного пара в холодном воздухе над полыньями, разводьями или над поверхностью морского льда.
 Процесс употребления электронной сигареты.